Ващеничено — деревня в Невельском районе Псковской области России. 

Входит в Артёмовскую волость.

География 
Расположена примерно в 11 км к юго-востоку от районного центра города Невеля на трассе Невель — Смоленск. Имеется автобусная остановка.

Население

Ссылки 
 Деревня Ващеничино

Примечания 

Населённые пункты Невельского района (Псковская область)